S92 ou S-92 peut faire référence à :
 Fracture du pied, sauf la cheville, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS Talent (S92), un sous-marin nucléaire de la Royal Navy ;
 Sikorsky S-92, un hélicoptère américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres